Lelong ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Lelong (1891–1970), französischer Leichtathlet
 Jacques Lelong (1665–1721), französischer Buchwissenschaftler
 Jean-Marc Lelong (1949–2004), französischer Szenarist und Cartoonist
 Lucien Lelong (1889–1958), französischer Couturier
 Michel Lelong MAfr (1925–2020), französischer römisch-katholischer Ordenspriester der Weißen Väter
 

Siehe auch:
 Isaac Le Long (1683–1762), deutsch-niederländischer Bibliograf und Übersetzer